Richmond Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Richmond Island (Maine)
 Richmond Island (Minnesota)
 Richmond Island (South Carolina)